PRN puede ser un acrónimo o abreviatura de:
Pro re nata, un término médico que significa «a discreción».
Proceso de Reorganización Nacional, nombre con el que se autodenominó la dictadura militar que gobernó de facto la Argentina entre 1976 y 1983.
Pertactina (PRN), una proteína en la membrana de la bacteria Bordetella pertussis.
Partido de la Reconstrucción Nacional, partido político brasileño al que pertenecía el presidente Fernando Collor de Mello. En la actualidad se denomina Partido Laborista Cristiano.
Partido Resistencia Nicaragüense, partido político de Nicaragua fundado en 1993 por la exguerrilla de los Contras.
Aeropuerto Internacional de Priština (Kosovo), en su código IATA.
 'PRN: «por razón necesaria».